Géza (né vers 945 et mort le ), fils de Taksony et descendant d’Árpád, fut Grand-Prince des Hongrois de 972 à 997.

Le nom Géza utilisé aujourd'hui est dû à une mauvaise lecture d'une graphie latine Geyza, correspondant à l'origine à un suffixe hongrois -csa sur un nom Gye(v)ü qui vient de la forme turque occidentale djevu du titre yabgu.

Biographie 
Géza entreprend l’organisation d’un État hongrois en favorisant le christianisme. Il organise une armée privée semblable à la drujina des Slaves avec des soldats russes et allemands, construit trois forteresses dans lesquelles il établit des ispan sur le modèle des comtes carolingiens.

Dès Pâques 973, il envoie une ambassade à la cour de l’empereur , à Quedlinbourg. Après un traité, il accepte la venue de missions chrétiennes, telles celles envoyées par Adalbert de Prague.

Géza est en rivalité avec  de Transylvanie, qui regarde vers Byzance et dont il a épousé la fille Sarolt. Géza se tourne vers  lui envoie Bruno, évêque de Saint-Gall, et accepte de se convertir au catholicisme romain ainsi que son fils Vajik, qui prend le nom d’Étienne (István) à l’âge de dix ans (985). Des églises et des monastères sont fondés en Hongrie (abbaye bénédictine de Pannonhalma). Étienne de Hongrie est éduqué par Adalbert de Prague et ses disciples qui organisent l’Église hongroise.

Géza fait convertir de gré ou de force un grand nombre de seigneurs et de guerriers et persécute les « chamans » et les païens récalcitrants. Il aurait fait enterrer vivant le chef des Petchenègues Thonuzoba. Il doit affronter de nombreuses révoltes, mais renforce son pouvoir.

La Hongrie de Géza est divisée en deux pays, celui des « Hongrois blancs » et celui des « Hongrois noirs ». Ces derniers comprennent les Sicules (Szeklers) et les peuples turcs agrégés aux magyars comme soldats auxiliaires, tels les Kabars ou les Petchenègues. La plupart sont placés sous commandement ducal, mais certains sont sous l’autorité de grands seigneurs rebelles, comme Gyula de Transylvanie ou son voisin Ajtony.

Étienne succède à son père Géza comme prince de Hongrie en 997. Il sera sacré premier roi de Hongrie en l'an 1000.

Généalogie 
L'arbre suivant présente les ancêtres et les descendants de Géza.

*Que Menumorout soit une personne historique ou inventée est un sujet de débat.**Une dame Khazar, Pecheneg ou Bulgare Volga.***Samuel Aba peut avoir été le petit-fils de Géza's plutôt que son beau-fils.****La famille Aba qui forme leurs descendants est toujours florissante au .

Union et postérité 
Géza avait épousé Sarolt fille de  prince de Transylvanie dont :
 Judith épouse vers 987/988  ;
 Anonyme épouse vers 995 Gabriel Radomir de Bulgarie ;
 Vajk/Étienne ;
 Anonyme épouse vers 1009 Ottone Orseolo Doge de Venise ;
 Anonyme épouse vers 1005/1010 Samuel Aba.

Sarolt est la mère d'au moins trois enfants de Géza, dont deux filles dont les noms n'ont pas été retenus et Étienne, qui a succédé à son père. Sarolt devient veuve de Géza, ce qui suggère qu'elle est aussi la mère des deux plus jeunes filles de Géza, dont les noms n'ont également pas été retenus. Selon la  Chronique polono-hongroise, Szabolcs de Vajay argumente que leur mère est en fait la deuxième femme supposée de Géza, Adelhaid de Pologne, mais cette théorie n'est pas bien acceptée.

Notes et références

Bibliographie 
 Gyula Kristó Histoire de la Hongrie Médiévale  le Temps des Árpáds, Presses Universitaires de Rennes (2000).
 .
 .
 .

Personnalité hongroise du Xe siècle
Duc du Moyen Âge
Árpád
Dynastie Árpád au haut Moyen Âge
Histoire de la Hongrie
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Date de naissance incertaine (Xe siècle)
Décès en 997
Grande-principauté de Hongrie